Аззауи́ — фамилия арабского происхождения. Известные носители:

 Аззауи, Исмаил (род. 1994) — бельгийский футболист марокканского происхождения.
 Аззауи, Мохамед (род. 1975) — алжирский боксёр.